Открытый чемпионат Биля по теннису 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2017 являлся первым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Биле, Швейцария — с 10 по 16 апреля 2017 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Барбора Стрыцова (№ 18 в мире на тот момент). Чешская теннисистка вышла в полуфинал, где проиграла соотечественнице из квалификации Маркете Вондроушовой. Она в финале переиграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт. В основном турнире приняла участие одна представительница России: Евгения Родина, которая во втором раунде уступила Контавейт.

В парном турнире главный приз достался вторым номерам посева Монике Никулеску и Се Шувэй. В финале они обыграли швейцарскую пару Тимея Бачински и Мартина Хингис.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Маркета Вондроушова обыграла  Анетт Контавейт со счётом 6–4, 7–6(6).
 Вондроушова выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Контавейт сыграла дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Моника Никулеску /  Се Шувэй обыграли  Тимею Бачински /  Мартину Хингис со счётом 5–7, 6–3, [10–7].
 Никулеску выиграла 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Се выиграла 2-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый женский чемпионат Биля
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Швейцария
Теннис
Апрель 2017 года
2017